Aardrijkskunde
Swartz (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana

Personen met de achternaam Swartz
Aaron Swartz, Amerikaans computerprogrammeur, schrijver en internetactivist
Olof Peter Swartz, Zweeds botanicus en taxonoom
Oscar Swartz, Zweeds entrepreneur, schrijver en blogger

Zie ook 
Schwartz (doorverwijspagina)
Schwarz (doorverwijspagina)

Achternaam